une passoire est un ustensile de cuisine permettant d'égouter des aliments (par exemple des pâtes).
 passoire analogique est une expression désignant la faille logique contre la protection des œuvres numériques.
 Par extension, une passoire peut être un mauvais gardien de but, une frontière mal gardée, un bâtiment mal isolé (passoire thermique)...
 la Passoire (le jeu) est un jeu de bluff inspiré du maya, du poker et de la pétanque.